Gorki steht für:

 Gorki, ehemaliger Name der Stadt Nischni Nowgorod
 Gorki, russischer Name der weißrussischen Stadt Horki
 Gorki (Bolschoje Schirowo), Weiler im Rajon Fatesch in der Oblast Kursk in Russland
 Gorki (Medwenka), Weiler im Rajon Medwenka in der Oblast Kursk in Russland
 Gorki (Soldatskoje), Weiler im Rajon Fatesch in der Oblast Kursk in Russland
 Gorki (Tschermoschnoi), Dorf im Rajon Fatesch in der Oblast Kursk in Russland
 Gorki Leninskije, Vorort von Moskau
 Gorki-Park, Moskauer Vergnügungspark
 Gorki-Rücken, Gebirgskamm im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Gorky 17, ein Computerspiel

Siehe auch:
 Maxim Gorki, Pseudonym des Schriftstellers Alexei Maximowitsch Peschkow
 Górki, Orte in Polen
 Gorky